Мейпл-Ридж — частина округу Метро-Ванкувер у провінції Британська Колумбія, Канада
 Мейпл-Ридж — частина округу Магонінґ у штаті Огайо, США